William Ashe ist der Name folgender Personen:

* William Shepperd Ashe (1814–1862), US-amerikanischer Politiker
 William Willard Ashe (1872–1932), US-amerikanischer Botaniker und Forstbeamter